Faces of Death kan syfta på:

Faces of Death (film) - mondofilm från 1978
Faces of Death (album) - musikalbum av Bone Thugs-N-Harmony